The Hype (David Bowie), band gevormd door David Bowie
 The Hype (Nederlandse band), Haarlemse band